Pierre Collet ist der Name folgender Personen:

* Pierre Collet (Theologe) (1693–1770), französischer Theologe 
 Pierre Collet (Schauspieler) (1914–1977), französischer Schauspieler
 Pierre Collet (Physiker) (* 1948), französischer Physiker
 Pierre Collet (Informatiker), französischer Bioinformatiker